ODL bezeichnet:
 Oberdispatcherleitung, Organisationseinheit der Deutschen Reichsbahn der DDR
 Ortsdosisleistung an einem bestimmten Ort, siehe ODL-Messnetz 
 Object Definition Language, eine Spezifikationssprache zur Beschreibung von Datenobjekten, siehe Object Database Management Group#Komponenten
 Oxford Digital Library, eine technische Infrastruktur für einen Online-Zugang zu den Sammlungen der Bibliotheken, siehe Bodleian Library#Digitale Zukunft
 Open and distance learning, eine Form des E-Learnings

Odl bezeichnet:
  im bayerisch-österreichischen Sprachraum Jauche

Abkürzung